Compilatie (publicatie), (het samenstellen van) een publicatie gebaseerd op eerdere publicaties
 het omzetten van expressies uit de ene formele invoertaal in de andere; zie Compiler
 Verzamelalbum of compilatiealbum, een verzameling hits of thematisch gerangschikte nummers van één of meer artiesten